Het ATP-toernooi van Atlanta/Orlando 2000 (met de officiële naam Galleryfurniture.com Tennis Challenge) vond plaats van 10 tot en met 16 april 2000 in de Amerikaanse hoofdstad Atlanta. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Atlanta Athletic Club.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

2000
Atlanta/Orlando